MPK se može odnositi na:

 2-Pentanon, metil propil keton
 Mokpo aerodrom, IATA kod aerodroma